Der Kanton Corbie ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Amiens, im Département Somme und in der Region Picardie; sein Hauptort ist Corbie. Vertreterin im Generalrat des Départements ist seit 2004 Isabelle Demaison (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 40 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Corbie aus den 23 Gemeinden Aubigny, Baizieux, Bonnay, Bresle, Bussy-lès-Daours, Corbie, Daours, Fouilloy, Franvillers, Le Hamel, Hamelet, Heilly, Hénencourt, Lahoussoye, Lamotte-Brebière, Lamotte-Warfusée, Marcelcave, Ribemont-sur-Ancre, Vaire-sous-Corbie, Vaux-sur-Somme, Vecquemont, Villers-Bretonneux und Warloy-Baillon. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 178,41 km2. 

Corbie